Анже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 348 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 830,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анже на сайті французького Національного інституту географії
 Анже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Анже Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Анже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Луар і Шер